Митчелл Дональд:
  (1822—1908) — американский писатель.
 Митчел, Доналд (1925—2017) — английский музыковед и музыкальный критик. Примечания